Разим — многозначный термин. Топонимы, а также фамилия.

 Разим, Алеш — чешский лыжник;
 Разим — деревня в Усольском районе Пермского края России;
 Разим — вариант названия группы озёр Разелм в Румынии.